Тина Мур () — американская певица в стиле contemporary R&B. В 1997 году две её композиции попали в топ-20 синглов Великобритании.

Карьера

Дискография

Студийные альбомы

Синглы

Примечания

Ссылки 

Гэридж-музыканты
Ритм-энд-блюзовые исполнители США